Copiapó puede referirse a:

 Copiapó, comuna y ciudad de Chile.
 Copiapó, río de Chile.
 Provincia de Copiapó, en Chile.
 Copiapó, volcán de Chile.
 Club de Deportes Copiapó, club de fútbol profesional chileno de la ciudad de Copiapó.
 Cultura Copiapó una cultura arqueológica preincaica del centronorte de Chile.
 Copiapó la primera locomotora de los ferrocarriles chilenos.